Ел Тамбор има више значења:

 Ел Тамбор (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тамбор (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Тамбор (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тамбор (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тамбор (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тамбор, Гранха лос Фуентес (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тамбор (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тамбор (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тамбор (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тамбор (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тамбор (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тамбор (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тамбор (Тепелмеме Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тамбор (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тамбор (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тамбор (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тамбор (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тамбор, Тебекави (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тамбор (Суаки Гранде), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тамбор (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тамбор (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тамбор (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику